Pisang (Labuhan Haji), plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Selatan in de provincie Atjeh, Indonesië.
 Pisang (Pauh), plaats in het bestuurlijke gebied Padang in de provincie West-Sumatra, Indonesië.
 Pisang (Setia), plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Barat Daya in de provincie Atjeh, Indonesië.
 Pisang (Penengahan), plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung, Indonesië.
 Pisang (Nepal), plaats in Nepal.
 De Indische naam van de banaan (vrucht).
 Pisang Ambon, Nederlandse bananenlikeur.

Zie ook 
 Pisang Berebus, plaats in het bestuurlijke gebied Kuantan Singingi in de provincie Riau, Indonesië.
 Pisang Candi, plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Pisang Jaya, plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra, Indonesië.
 Pisang Pala, plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra, Indonesië.